Kungs-Husby kan syfta på:

 Kungs-Husby socken – en socken i Uppland ingick i Trögds härad
 Husby by – kyrkbyn i Kungs-Husby socken i Enköpings kommun
 Kungs-Husby landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Kungs-Husby församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Enköpings kommun –2006
 Kungs-Husby kyrka – en kyrkobyggnad som tillör Veckholms församling i Uppsala stift
 Kungs-Husby distrikt –  ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Kungshusby – en by i södra delen av Torstuna socken